Iloilo City, de hoofdstad van de Filipijnse provincie Iloilo;
 Iloilo (provincie), een provincie in de Filipijnen;
 Iloilo (rivier), een rivier op het Filipijnse eiland Visayas.